Maria Eriksson kan syfta på följande personer:
Maria Emilia Eriksson (1900-2011), som blev 110 år gammal.
Maria Eriksson, pseudonym för en anonym kvinna som skrivit självbiografiska böcker tillsammans med Liza Marklund. 
Maria Eriksson, indiepopmusiker.
Maria Eriksson, liberal skribent